Чемпіонат Франції 2001—2002 () — 64-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном вперше став «Ліон».

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Лор'ян взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Франції 2001—2002.
2. Клуб Бордо взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку французької ліги 2001—2002.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Франції на soccerway 
 Чемпіонат Франції на rsssf 

Ліга 1
Франція
Франція
2001 у французькому спорті
2002 у французькому спорті